Armstrong Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Park (Arizona), im Maricopa County
 Armstrong Park (Illinois), im DuPage County
 Armstrong Park (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Armstrong Park (Louisiana), im Orleans Parish
 Armstrong Park (New Jersey), im Mercer County
 Armstrong Park (North Carolina), im Guilford County
 Armstrong Park (Ohio), im Auglaize County
 Armstrong Park (Texas), im Dallas County
 Armstrong Park (Wisconsin), im Racine County

Siehe auch:
 Louis Armstrong Park in New Orleans, Louisiana